Bądkowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Bądkowo 
 Bądkowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Sońsk 
 Bądkowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty
 Bądkowo – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim

Zobacz też 
 Bądkowo Jeziorne, Bądkowo Kościelne, Bądkowo-Podlasie, Bądkowo-Rochny, Bądkowo-Rumunki, dekanat bądkowski